Slovo Santon má několik významů:

 Santon – geologické období
 Santon (kopec) – kopec na jižní Moravě v katastru obce Tvarožná
 Santon (přírodní památka) – chráněné území na svazích stejnojmenného kopce
 Davide Santon – italský fotbalista
 Hotel Santon – hotel u Brněnské přehrady

Externí odkazy